Глазур — те саме, що полива, особливий склоподібний сплав, яким покривають керамічні вироби
 Глазур — спеціально приготовлений густий солодкий сироп, яким покривають кондитерські вироби
 Глазур — зовнішній глянсуватий шар копит тварин.